Вьюнское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Вьюнское сельское поселение — входит в Колыванский район Новосибирской области
 Вьюнское сельское поселение — входит в Наровчатский район Пензенской области